Concrete ():

 Concrete — концертный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys.
 Concrete — студийный альбом американской метал-группы Fear Factory.
 Concrete — студийный альбом французской экспериментальной группы Whourkr.
  — студийный альбом американской кантри-певицы .
  — студийный альбом американского музыканта Иззи Стрэдлина.